Pedro Miranda puede hacer referencia a:

Pedro Miranda, militar argentino.
Pedro Miranda, futbolista peruano.
Pedro Miranda, ingeniero español.
Pedro Miranda, científico español.